Японская соккер-лига 1981 Дивизион 1 — 17-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Номура, Мицугу
Комаэда, Мицуру
Като, Хисаси
Отиаи, Хироси
Ёнасиро, Джордж

Тоцука, Тэцуя
Ёсида, Хироси

Камамото, Кунисигэ

См. также
Вторая японская футбольная лига 1981

Ссылки
RSSSF 

Япония
1981
Спорт в Японии в 1981 году